A lista az az európai országok bruttó hazai termék szerint rendezett sorrendje a 2018-as adatok alapján.

Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit egy nemzet otthon előállított az adott évben. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra, az adatok millió amerikai dollárban értendők.

Források

 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2019. október (IMF adatbázis)
 World, EU and Euro area, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2019. október (IMF adatbázis)

Kapcsolódó szócikkek 

 Országok GDP szerinti listája (nominális)
 Az országok egy főre jutó GDP szerinti sorrendje
 Európa országai
 Európai országok GDP-je (ábécésorrend)
 Ázsiai országok GDP szerinti listája

Gazdaság
GDP